João-Francisco Rogowski, jurista , poeta  e escritor , nasceu em Porto Alegre (RS), dedicou-se à causas humanitárias e a defesa de perseguidos políticos durante a ditadura militar implantada no Brasil a partir do ano de 1964.

Fundador e coordenador nacional do Movimento SOS Vida  que tem por objetivo a defesa da vida em todas as suas dimensões, em especial, a defesa de crianças e idosos em situações de vulnerabilidade.

Como Advogado ficou conhecido por sua destacada atuação em processos judiciais que ficaram conhecidos do grande público como o “CASO DAS MÃOS AMARRADAS” e o “HOMEM QUE SABIA DEMAIS” .

O Caso das Mãos Amarradas, mais que um caso policial, é uma página negra na história do Brasil, e trata da tortura e morte de Manoel Raimundo Soares, Sargento do Exército Nacional, fiel ao presidente João Goulart deposto pelos militares em 1964, o Sargento integrava um movimento legalista e esteve envolvido numa frustrada tentativa de contragolpe .

A expressão “O Homem que Sabia Demais” era utilizada pela imprensa para designar Mário Ranciaro, Oficial da Força Aérea Brasileira, que igualmente não compactuava com o golpe militar de 1964 e denunciava atos de torturas e perseguições praticados por seus próprios colegas de farda, daí ter sofrido inúmeras perseguições e tentativas de homicídio, tendo contado com a proteção do Advogado João-Francisco Rogowski.

FONTES DE PESQUISA:

1) Jus Brasil;  2) Sociedade Literária Ponte Luso-brasileira  ; 
3) Canal Eletrônico;
4) Esplanada do Prosadores em Lisboa;
5) Revista a Gruta da Poesia;
6)  Clube de Escritores 7) Google  8) Bing;
8) Yahoo; 9) Espaço Vital Jurídico 10) Textos LinkedIn;  11) Blog Aurium Editora; 12) Blog de Teologia. 

Escritores do Rio Grande do Sul